Overstrand steht für:

 Overstrand (Gemeinde), Gemeinde im Distrikt Overberg, Provinz Westkap in Südafrika
 Overstrand (Norfolk), Dorf in Norfolk, England
 Boulton & Paul Overstrand, britischen Flugzeugmodell